Вэш:

 Вэш, Инари (род. 1975) — американская порноактриса.
 Вэш Ураган — главный герой манги и аниме «Триган», созданных художником Ясухиро Найто.